Regierung W. T. Cosgrave steht für folgende Exekutivräte des Irischen Freistaats:

 Regierung W. T. Cosgrave II
 Regierung W. T. Cosgrave III
 Regierung W. T. Cosgrave IV
 Regierung W. T. Cosgrave V
 Regierung W. T. Cosgrave VI